Voici la liste des planètes mineures numérotées de 424001 à 425000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 424001 à 425000

424001-424100

424101-424200

424201-424300

424301-424400

424401-424500

424501-424600

424601-424700

424701-424800

424801-424900

424901-425000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000